Het ATP-toernooi van Båstad 1990 (met de officiële naam Swedish Open 1990) werd van 9 tot en met 15 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Båstad
ATP-toernooi van Båstad